L'alliance Kulin, l'une des nations aborigènes vivant au centre de l'État de Victoria.
 Kulin (1163-1204), ban de Bosnie de 1180 à 1204.
 Kulin, localité polonaise de Basse-Silésie.
 Ayşe Kulin.
 Robb Kulin, astronaute américain.